

Селище міського типу:
 Краснопілля — Сумська область, Сумський район
Села:
 Краснопілля — Дніпропетровська область, Новомосковський район
 Краснопілля — Донецька область, Краматорський район
 Краснопілля — Донецька область, Кальміуський район
 Краснопілля — Кіровоградська область, Голованівський район
 Краснопілля — Кіровоградська область, Олександрійський район
 Краснопілля — Миколаївська область, Миколаївський район
 Краснопілля — Чернігівська область, Коропський район

 Краснопілля — село Бахмутського району Донецької області (перейменоване на Краснополівку 18 червня 2009 року)
 Краснопілля — колишнє село Марфівської сільської ради Ленінського району Автономної Республіки Крим (зняте з обліку 22 вересня 2006 року)

Місцевість:
 Краснопілля — місцевість міста Дніпро, колишнє запорозьке село

Залізниця:
 Краснопілля — залізнична станція Сумської дирекції Південної залізниці у смт Краснопілля Сумської області
 Краснопілля — пасажирський зупинний пункт Конотопської дирекції Південно-західної залізниці

Краснопілля () — селище міського типу, Могильовська область, Краснопільський район
 Краснопілля () — село, Мінська область, Березинський район